Бірке́т-ель-Машку́р — бухта, розташована в північно-східній частині Суецької затоки Червоного моря. Розташована в межах Єгипту. Акваторія є мілкою і більша її частина може пересихати.

Затоки Червоного моря
Затоки Єгипту